Wostrikow ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Iwanowitsch Wostrikow (1902–1937), sowjetischer Ostasienwissenschaftler
 Sergei Leontjewitsch Wostrikow (* 1964), russischer Eishockeyspieler